Ewoud Pletinckx, né le  à Zottegem, en Belgique, est un footballeur belge qui évolue au poste de défenseur central à l'OH Louvain.

Biographie

Carrière en club

En équipe nationale

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Naissance en octobre 2000
Naissance à Zottegem